André Martins, el nombre puede pertenecer a:

 André Martins: futbolista portugués, nacido en 1987.
 André Martins: futbolista portugués, nacido en 1989.
 André Martins: futbolista portugués, nacido en 1990.